Rimanóczy Kálmán (1840–1908) nagyváradi építész, építési vállalkozó
 Rimanóczy Kálmán (1870–1912) nagyváradi építész